Коали́б, лгалиге, группа кордофанских народов в Судане (на Востоке плато Кордофан): коалиб (лгалиге), кандериа, кавама, ларо, моро, оторо, тира, фунгор, швай, хейбан (самоназвание — лебанг). Общая численность 240 тыс. человек .

Язык 
Говорят на языках коалиб-море. Также существует 7 аналогичных языков и диалектов, схожих, по стандартам ИСО, с коалиб .

Религия 
Большинство коалиб — мусульмане-сунниты, часть придерживается традиционных верований (Мисюгин, 1966: 287).

Территория проживания 
Судан (на Востоке плато Кордофан) .

Социальная структура 

Основная ячейка социальной организации — большесемейная община. Группа семей составляет экзогамный клан со старейшиной во главе. Брак патрилокален. Счёт родства патрилинейный, у талоди и кадугли-кронго сохраняются матрилинейные традиции (Минц, 2007: 250).

Образ жизни и занятия 
Традиционная культура общекордофанского типа. Основные занятия — богарное и поливное земледелие на террасах (дохна, сорго, кунжут, арахис, хлопчатник), разведение крупного и мелкого рогатого скота; важное значение имеет сбор гуммиарабика. Сохранился фольклор, в том числе музыкальный (Андрианов, 1999:198).

Примечания

Ссылки 
 Global Recordings Network
 JoshuaProject 
 Энциклопедии и словари

Литература 
 Адрианов Б. В. Коалиб // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. — С. 198.
 Народы Африки, М., 1954;
 Мисюгин В. М., Кордофанские народы, в сборнике: Africana, М.— Л., 1966 (Тр. института этнографии, Новая серия, т. 90). — С. 287—291.
 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. Т. 30. — М. : Сов. энцикл., 1970—1981. — С. 467—470
 Минц Л. М. Коалиб // Большая энциклопедия народов / Науч. ред. Л. М. Минц. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — С. 250.

Народы Африки
Народы Кордофан
Население Судана